Maba steht für:
 Maba (Volk), Volk in Afrika (Republik Tschad)
 Maba (Sprache), deren Sprache Maba
 Maba (Osthalmahera), Stadt im indonesischen Regierungsbezirk Osthalmahera, Maluku Utara
 Maba (Qujiang), die Großgemeinde Maba (马坝镇) im Stadtbezirk Qujiang der Stadt Shaoguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 MABA Fertigteilindustrie, ein österreichisches Fertigbetonunternehmen

Siehe auch:
 Maba 1, ein in China entdeckter fossiler Schädel der Gattung Homo